Махеш Бгупаті і Макс Мирний були чинними чемпіонами, але не захистили свій титул, оскільки грали з іншими партнерами. Бгупаті виступив у парі з Йонасом Бйоркманом і вони програли у фіналі. Мирний грав у парі з Маратом Сафіним і вони знялись з чвертьфінального матчу.

У фіналі Ігор Андрєєв і Микола Давиденко перемогли Бгупаті і Бйормана з рахунком 3–6, 6–3, 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Посилання 
 Кубок Кремля 2004 Men's Doubles Draw 

2004
Кубок Кремля